Ago, AgO nebo AGO může znamenat:
 Argonaut (protein), chemikálie (Ago)
 Oxid stříbrnatý, chemikálie (AgO)
 Ontarijská umělecká galerie, muzeum v Torontu
 AGO Flugzeugwerke, německý výrobce letadel